IEPP est un sigle pouvant désigner :
 Институт по експериментална патология и паразитология, ИЕПП/Institut po eksperimentalna patologija i parazitologija, l'Institut de pathologie et de parasitologie expérimentales de l'Académie bulgare des sciences,
 Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal - l'Église évangélique presbytérienne du Portugal.
 Institut d'études politiques de Paris

Homonymie